Csehország
 Olešnice, település a Blanskói járásban
 Olešnice, település a České Budějovice-i járásban
 Olešnice, település a Hradec Králové-i járásban
 Olešnice, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Olešnice v Orlických horách, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Olešnice, település a Semilyi járásban